Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу Реймонд не брала участі. Девенпорт грала в парі з Коріною Мораріу, але вони вибули в першому колі.

Надія Петрова і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Міріам Казанова і Алісія Молік з рахунком 3–6, 6–2, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Bausch and Lomb Championships, парний розряд
Парний розряд